Питер Джонсон Стархольдт (;  — , Сент-Луис) — американский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Хорн соревновался только в лёгком весе до 61,2 кг. Проиграв в полуфинале и в матче за третье место, он занял в итоге четвёртое место.

Позже был дисквалифицирован серебряный призёр в этой дисциплине, и Стархольдт поднялся на позицию выше, став бронзовым призёром.

Примечания

Ссылки 
 Питер Стархольдт на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Боксёры США
Боксёры на летних Олимпийских играх 1904 года